Виктор Дмитриевич Зайцев: Зайцев, Виктор Дмитриевич (1951—2019) — советский и российский продюсер.
 Зайцев, Виктор Дмитриевич (род. 1966) — советский и узбекский копьеметатель.